Wolešnica ist der sorbische Ortsname folgender Orte:

 Klein-Oelsa, Gemeinde Boxberg/O.L., Landkreis Görlitz
 Oelsa, Stadt Löbau, Landkreis Görlitz